Сезон 2009 года «ЦСК ВВС» (Самара) провёл в первой лиге. Команда заняла 4 место в зоне «Центр».

Команда не нашла денежные средства на выезд по маршруту: Пермь — Екатеринбург — Тюмень — Омск (в матчах получены технические поражения), за исключением матча со «Звездой-2005», руководство которого пошло навстречу «ЦСК ВВС» и провело домашний матч в Самаре.

Главным тренером была Разия Нуркенова.

Любопытные факты 
В матче «Бузулучанка» — ЦСК ВВС (04.08) играющий тренер Разия Нуркенова забила свой последний официальный гол в возрасте 41 год и 4 месяца (рекорд чемпионата России).

Чемпионат

Календарь 
Зона «Центр»

 — матч игрался в Самаре

Игроки ЦСК ВВС в чемпионате 

 вратари в отдельных матчах играли, как  полевые игроки

За выполнение требований и норм ЕВСК за 2006—2009 годы присвоены звания «Кандидат в мастера спорта» футболисткам «ЦСК ВВС»: Лада Сёмочкина, Елена Преснякова, Виктория Егорова, Мария Кононюк, Анастасия Поздеева, Шахризада Насырова, Валентина Орлова, Айгерим Нсанбаева, Дарья Мещерякова, Анна Делева, Полина Тельпуховская, Анастасия Соколова, Анастасия Юсупова, Кристина Лямаева.

Источники

Примечания

Ссылки

Литература

См. также 
Выступление в Кубке России 
Состав команды в высшей лиге на сайте womenfootball.ru

2009 год в женском футболе
Футбол в России в 2009 году
Сезоны футбольных клубов 2009
ФК ЦСК ВВС
Сезоны ЖФК ЦСК ВВС Самара